Саренпут:

 Саренпут I — номарх («великий предводитель») и князь I верхнеегипетского нома (септа) Та-сети в период правления царя Сенусерта I.
 Саренпут II — номарх («великий предводитель») и наследный князь I верхнеегипетского нома (септа) Та-сети в период правления царей Аменемхета II и Сенусерта II.